Victor Antonescu est un patronyme roumain porté notamment par les personnalités suivantes :

 Victor Antonescu (1871-1947), homme politique et diplomate roumain ;
 Victor Antonescu (1936- ), scénariste et réalisateur de films d'animation roumain.